Марбл () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Марбл, Девин (род. 1992) — американский баскетболист.
 Марбл, Элис (1913—1990) — американская теннисистка и теннисный тренер.

Топонимы 
 Марбл (город, Миннесота) — город в округе Айтаска, штат Миннесота, США. 
 Марбл (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Линкольн, Миннесота, США.

См. также 
 Марбл (игрушка)

Примечания